La mujer perfecta puede referir a: 

 La mujer perfecta (telenovela), telenovela venezolana 
 La mujer perfecta (canción), canción de Bersuit Vergarabat